Esport:
 Leeds United Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Leeds.
 Leeds Rhinos RLFC, club de rugbi lliga anglès de la ciutat de Leeds.
 Geografia:
 Leeds, ciutat d'Anglaterra.
 Castell de Leeds
 Leeds (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Leeds (Dakota del Nord)
 Leeds (Maine)
 Leeds (Nova York)
 Leeds (Utah)
 Miscel·lània:
 Rockstar Leeds, desenvolupador de videojocs de la ciutat de Leeds.
 Aeroport de Leeds Bradford, aeroport de les ciutats de Leeds i Bradford,